Название Палуга носят следующие географические объекты на территории Архангельской области:
 Палуга — река, приток реки Лофтура.
 Палуга — река, приток реки Мезень.
 Палуга — деревня в составе Юромского сельского поселения.

См. также 
 Баковская Палуга, Мосеевская Палуга — реки, притоки реки Пёза.